Alan McInally – ex calciatore scozzese
 Jim McInally – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Stuart McInally – rugbista a 15 britannico